James Wilkinson  – politico e militare statunitense
James Wilkinson  – velista irlandese
James H. Wilkinson  – matematico britannico